Ashura – 10 del mese lunare di muharram, giorno di un'importante ricorrenza religiosa islamica
Ashura – gruppo musicale cinese
Ashura – manga di George Akiyama
Ashura – personaggio della serie di anime e manga Soul Eater
Barone Ashura – personaggio dell'universo di Mazinger
Re Ashura – personaggio del manga Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE